Regeringsformatie België 1972 kan verwijzen naar:

Regeringsformatie België 1971-1972, regeringsformatie na de verkiezingen van 7 november 1971
Regeringsformatie België 1972-1973, regeringsformatie nodig na de val van de regering-G. Eyskens V